Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 408 dans le monde.

 Route fédérale 408 en Allemagne
 RS-408 au Brésil
 Route 408 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 408 en France
 Route régionale 408 en Slovénie